Алексей Пустозеров:
 Пустозеров, Алексей Алексеевич (род. 2000) — российский хоккеист.
 Пустозеров, Алексей Сергеевич (род. 1988) — российский футболист.